Радецки, Вальдемар фон (1910—1990) — штурмбаннфюрер СС, служащий зондеркоманды 4a в составе айнзацгруппы C.

 Радецки (село) — село в Болгарии. Находится в Сливенской области, входит в общину Нова-Загора.

См. также 
 Радецкий — список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи